«Сказание о земле Сибирской» — советский цветной музыкальный фильм, поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1947 году режиссёром Иваном Пырьевым по сценарию Евгения Помещикова и Николая Рожкова.

Сюжет 
Пианист Андрей Балашов (Владимир Дружников) после ранения на фронте во время Великой Отечественной лишился возможности серьёзно заниматься музыкой, так как повредил руку. Не попрощавшись с друзьями и Наташей (Марина Ладынина), которую любил, уезжает в Сибирь. Работает на строительстве комбината, а по вечерам поёт в чайной. Случайно, по погодным условиям, на аэродром вблизи этой стройки сажают самолёт с друзьями Андрея, летящими на конкурс за границу — Борисом Оленичем (Владимир Зельдин) и Наташей. Андрей встречается с ними. Встреча меняет его жизнь. Он едет в Заполярье и вдохновленный героическим трудом строителей пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской», которая получает всеобщее признание.

Купюры 

Оригинальная версия картины примерно на 10 минут длиннее известного современному зрителю «восстановленного» варианта 1966 года, который обычно показывается по телевидению и тиражируется на видео и DVD. В варианте 1966 года вырезана песня о Сибири, очень напоминающая по музыкальной теме песню «Там вдали, за рекой». Отсутствуют эпизоды, в которых на заднем плане был портрет Сталина (часть диалогов из-за этого подверглась купированию). Некоторые кадры фильма несколько подправлены. В финале, в текст оратории были внесены исправления — удалены упоминания о Сталине. Возможно, что часть исправлений была произведена значительно раньше: в каталоге ГФФ указывается наличие «перемонтированной» версии фильма, датированной 1954 годом.

Актёрский состав

В ролях 
 Владимир Дружников — Андрей Николаевич Балашов
 Марина Ладынина — Наталья Павловна Малинина
 Борис Андреев — Яков Захарович Бурмак
 Вера Васильева — Анастасия Петровна Гусенкова
 Сергей Калинин — заведующий чайной Корней Нефёдович Заварин
 Елена Савицкая — буфетчица Капитолина Кондратьевна
 Владимир Зельдин — пианист Борис Григорьевич Оленич
 Михаил Сидоркин — Сергей Томакуров
 Григорий Шпигель — Григорий Галайда
 Василий Зайчиков — профессор Вадим Сергеевич Игонин, дядя Наташи

В эпизодах 
 Татьяна Барышева — посетительница чайной (в титрах не указана)
 Владимир Дорофеев — Григорий Иванович (в титрах не указан)
 Пётр Любешкин — посетитель чайной (в титрах не указан)
 Гавриил Белов — посетитель чайной (нет в титрах)
 Иван Рыжов — диспетчер (в титрах не указан)
 Владимир Уральский — Носов (в титрах не указан)
 Николай Хрящиков — эпизод (нет в титрах)
 Константин Лабутин  — Сенька (в титрах не указан)
 Евгений Григорьев — ''посетитель чайной (в титрах не указан)

Съёмочная группа 

 Автор замысла и постановка — Иван Пырьев
 Сценарий:
 Евгений Помещиков
 Николай Рожков
 Главный оператор — Валентин Павлов
 Художники-постановщики:
 Артур Бергер
 Борис Чеботарёв
 Композитор — Николай Крюков
 Текст песен — Евгений Долматовский
 Стихи — Илья Сельвинский
 Звукооператор — Валерий Попов
 Режиссёры:
 Фёдор Филиппов
 Наум Трахтенберг
 Операторы:
 Николай Большаков
 Виктор Масленников
 Тимофей Лебешев
 Художник по костюмам — Константин Урбетис
 Грим — Вера Рудина
 Ассистенты режиссёра:
 Ф. Солуянов
 Артавазд Кефчиян
 Н. Юдкин
 Джанет Тамбиева
 Ассистент оператора — Леонид Крайненков
 Ассистенты звукооператора:
 Валентина Щедрина
 Арташес Венециан
 Р. Кричевер
 Монтаж — Анна Кульганек
 Комбинированные съёмки:
 режиссёр — Фёдор Красный
 оператор — Борис Арецкий
 художник — Людмила Александровская
 Директора картины: 
 Исаак Зайонц
 И. Салуянов
 Р. Гиммельфарб

Создание фильма
 «Сказание о земле Сибирской» является третьим по счёту цветным художественным фильмом в отечественном кинематографе.
 Натурные съёмки проходили в Сибири на территории Алтайского и Красноярского (в Красноярске, Игарке, Дудинке, Хакасской АО) краёв, Новосибирской и Иркутской областей. Эпизод боя Ермака с войском сибирского хана Кучума снимали в городе Звенигороде Московской области.

Награды 
В 1948 году за фильм «Сказание о земле Сибирской» творческая группа фильма: Иван Пырьев, Борис Андреев, Владимир Дружников, Марина Ладынина, Вера Васильева, Евгений Помещиков, Николай Рожков, Валентин Павлов, Николай Крюков были награждены Сталинской премией первой степени.

Примечания

Ссылки 
 
 «Сказание о земле Сибирской» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия
 

Фильмы СССР 1947 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Ивана Пырьева
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Фильмы на русском языке